Чі, іноді помилково Чжі () — корейське прізвище.
 Чі Дон Вон — південнокорейський футболіст.
 Чі Чін Хї — південнокорейський актор.
 Чі Чхан Ук — південнокорейський актор.
 Чжі Юн Нам — північнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища